

Sigle
Interactive Ruby Shell
Internal rating based – metodologia di calcolo del rischio di credito prevista dagli accordi Basilea II
International Rugby Board – autorità internazionale che definisce le regole del rugby a 15, diventata World Rugby nel 2014
Irish Republican Brotherhood – Fratellanza Repubblica Irlandese, organizzazione indipendentista irlandese
Immigration and Refugee Board of Canada – Tribunale dell'immigrazione in Canada

Codici 
 IRB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Iraan (Stati Uniti d'America)
 IRB – codice vettore ICAO di Iran Air Tours